Gorgoniapolynoe pelagica är en ringmaskart som beskrevs av Pettibone 1991. Gorgoniapolynoe pelagica ingår i släktet Gorgoniapolynoe och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
pelagica